Die Topshelf Open 2013 waren ein WTA-Damentennisturnier in Rosmalen in der Gemeinde ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2013 und fand vom 15. bis 22. Juni 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Topshelf Open 2013 fanden vom 15. bis 16. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch